Le terme Route 107 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 107 en Allemagne
 Route 107 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 107 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 107 au Québec, Canada
  dans certains départements, en France
  dans plusieurs pays